Die Eerste Divisie 2006/07, nach dem Sponsor auch Jupiler League, war die 51. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 11. August 2006 und endete am 27. April 2007.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 38 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Neben den sechs Staffelsiegern spielten auch die beiden bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie in drei Runden um zwei Startplätze für die folgende Saison in der höchsten Spielklasse. Die sechs Staffeln bestanden aus den Spielen 1–6, 7–12, 13–18, 19–24, 25–30 und 31–36. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch dieser schon qualifiziert, bekam den Platz ein weiteres bestplatziertes Team ohne Staffelsieg.

Die beiden Sieger der Play-offs spielten im folgenden Jahr in der Eredivisie.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 20 der letzten Saison. Dazu kam der Absteiger RBC Roosendaal aus der Eredivisie.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die sechste Staffel wurde von BV De Graafschap vor dem FC Den Bosch gewonnen. Beide hatten bereits eine Staffel zuvor gewonnen. Deshalb spielten die ersten fünf Staffelsieger, die drei bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Play-offs wurden im K.o.-System ausgetragen und fanden zwischen dem 1. und 27. Mai 2007 statt. 

 1. Runde

 2. Runde
Teilnehmer: Die Sieger der 1. Runde, Platz 2 bis 5 der Eersten Divisie und Platz 16 und 17 der Eredivisie.

 3. Runde

VVV-Venlo stieg damit auf und Excelsior Rotterdam verblieb in der Eredivisie. RKC Waalwijk musste absteigen. Die anderen Teilnehmer dieses Play-offs verblieben in der Ersten Division.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2006/07